Čáslav může být:

místopisné jméno
 Čáslav – město v okrese Kutná Hora
 Čáslav (Verneřice) – vesnice a část města Verneřice v okrese Děčín
 Čáslav – samota u Rokytna u Nového Města na Moravě

jiný význam
 staročeská podoba osobního jména Česlav

Rozcestníky - místopisné jméno